Межконтинентальный кубок 1964 () — 5-й розыгрыш Межконтинентального кубка, матчи которого состоялись 9, 23 и 26 сентября 1964 года. Трёхматчевый турнир проходил между итальянским клубом «Интернационале», победителем Кубка европейских чемпионов 1963/64, и аргентинским клубом «Индепендьенте», победителем Кубка Либертадорес 1964.

Первый матч проходил в Авельянеде на стадионе «Добле Висера» и закончился победой хозяев 1:0. Второй матч проходил в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», и закончился со счётом 2:0 в пользу «Интера». Третий матч проходил на нейтральном поле в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончился победой «интеристов» со счётом 1:0.

Статистика матчей

Первый матч

Второй матч

Третий матч. Плей-офф

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1963/1964
 Кубок Либертадорес 1964

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах

Межконтинентальный кубок 1964
Межконтинентальный кубок 1964
Футбол в Италии в 1964 году
Спорт в Аргентине в 1964 году
1964 год в футболе
Спорт в Испании в 1964 году
Сентябрь 1964 года
Международные спортивные соревнования в Милане
Футбольные соревнования в Милане
Международные спортивные соревнования в Авельянеде
Международные спортивные соревнования в Мадриде
События 9 сентября
События 23 сентября
События 26 сентября